Wetzer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra

 Heinrich Joseph Wetzer (1801–1853), tysk orientalist
 Leander Heinrich von Wetzer (1840–1904), österrikisk militärhistoriker

Tyska efternamn